Le nom de château des Brosses est porté par plusieurs édifices, en France :

 Château des Brosses, à Agonges (Allier) ;
 Château des Brosses, à Ainay-le-Château (Allier) ;
 Château des Brosses, à Bellerive-sur-Allier (Allier) ;
 Château des Brosses, à Saint-Roch (Indre-et-Loire) ;
 Château des Brosses, à Saint-Clément-de-la-Place (Maine-et-Loire) ;
 Château des Brosses, à Charbonnières-les-Bains (métropole de Lyon).

Voir aussi 
 Château de Brosse à Chaillac (Indre) ;
 Château des Grandes Brosses, à Mettray (Indre-et-Loire), également connu comme château des Brosses.

Étymologie 
Le toponyme Les Brosses vient de l'ancien français broisse (latin vulgaire bruscia, « épineux »), « taillis, broussailles ». Cf. La Brosse.

Brosses